Worcester – miasto w Anglii
 City of Worcester – dystrykt hrabstwa Worcestershire (Anglia)
 Worcester – miasto w Południowej Afryce

Miasta w USA:
 Worcester – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Worcester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Worcester – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Worcester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Worcester
 Worcester – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Worcester
 Worcester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Worcester (ang. Worcester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Worcester (ang. Worcester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Worcester (ang. Worcester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Worcester (ang. Worcester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Worcester (ang. Worcester County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Worcester (ang. Worcester County) – w stanie Massachusetts

Inne:
 Worcester – sos
 Worcester Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn